Sehusen steht für:
 historischer Ortsname von Seehausen (Bremen)
 historischer Ortsname von Seehausen (Leipzig)
 historischer Ortsname von Seehausen (Oberuckersee)
 Petrus Sehusen († 1464), Notar und Kleriker der Diözese Merseburg